Harper megye (Kansas)
Harper megye (Oklahoma)